Исагирре:

 Исагирре, Горка (род. 1987) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Исагирре, Ион (род. 1989) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Исагирре, Хуниор (род. 1979) — гондурасский футболист.
 Исагирре, Эмилио (род. 1986) — гондурасский футболист.